Arenicola är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Lamarck 1801. Arenicola ingår i familjen Arenicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Arenicola